Сной — словенская фамилия. Известные носители:
 Сной, Йоже (1934—2021) — словенский поэт и прозаик.
 Сной, Марко (род. 1957) — лингвист.